Ada kan syfta på:

 Ada (namn) – ett kvinnonamn
 Ada (programspråk) – ett programspråk
 Ada (kuplett) – en kuplett av Karl Gerhard
 Ada (växter) – ett släkte av orkideer 
 M/S Ada – en färja
 Kal och Ada – två figurer i Göteborgshumorn

Geografi

Iran 

 Adeh, ort, Västazarbaijan,

Montenegro 

 Ada (ö i Montenegro),

Serbien 

 Ada, Serbien, kommunhuvudort, Vojvodina, Severnobanatski Okrug,

USA 

 Ada, Oklahoma, countyhuvudort, Pontotoc County, 
 Ada, Minnesota, countyhuvudort, Norman County, 
 Ada, Ohio, ort, Hardin County, 

Robotskapade Iranförgreningar
Robotskapade Montenegroförgreningar
Robotskapade Serbienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar